В группу 2 европейской квалификации чемпионата мира по футболу среди женщин 2015 вошли сборные шести стран: Испания, Италия, Македония, Румыния, Чехия и Эстония.

Матчи в группе прошли в два круга с 20 сентября 2013 по 17 сентября 2014 года. Победитель группы квалифицируется в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команда, занявшая второе место, имеет шанс на выход в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 
12 мячей
 Наталья Паблос

10 мячей
 Соня Бермудес

8 мячей
 Мелания Габбьядини

7 мячей

 Барбара Бонансеа
 Патриция Панико
 Дженнифер Эрмосо

6 мячей
 Даниэла Сабатино
 Космина Душа

5 мячей
 Катержина Свиткова

4 мяча

 Кристиана Джирелли
 Раффаэлла Маньери
 Наташа Андонова

3 мяча

 Катрин Лоо
 Лаура Рус
 Флорентина Спыну
 Вероника Бокете
 Викки Лосада

Примечания

Ссылки 
 Сайт УЕФА

Чемпионат мира по футболу среди женщин 2015
2013 год в женском футболе
2014 год в женском футболе